Алексей Николаевич Бобров ( — ) — механизатор колхоза «Искра» Цимлянского района Ростовской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родился 13 марта 1932 года в станице Кумшацкая Цимлянского района Северо-Кавказского края ныне Цимлянский район Ростовской области.

В 1944 году, после окончания шестого класса, пошёл работать механизатором в колхоз «Красный пахарь», позже переименованный в колхоз «Искра» Цимлянского района. Стал мастером по возделыванию пропашных культур. Учиться к нему ехали со всей округи, и он щедро делился своим богатым опытом.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 и от 23 декабря 1976 года награждён орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степени.

Указом Президента СССР от 27 августа 1990 года за достижение высоких результатов в производстве, переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда Бобров Алексей Николаевич награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

С 1992 года — на пенсии.

Проживал в Цимлянском районе Ростовской области. Умер 21 мая 2014 года, похоронен в Цимлянском районе Ростовской области.

Награды 
Награждён орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней: 
 медалями:
 в том числе «За трудовое отличие» (22.03.1966).

Память 
На аллее Героев Цимлы в городе Цимлянск Ростовской области 11.09.2009 А. Н. Боброву установлен бюст.

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: биобиблиографический справочник. — Ростов-на-Дону, 2008.
 Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки 

Персоналии:Ростовская область